Sabolotzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Заболотцы/Sabolotzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Sabolotzi (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Iwanytschi, siehe Sabolotzi (Iwanytschi)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, siehe Sabolotzi (Luzk)